Raymond Wilson (1928–2018) angol fizikus
 Raymond Wilson (1944) brit műkorcsolyázó